Fall Guy é um filme policial produzido nos Estados Unidos e lançado em 1947.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1947
Filmes baseados em obras de Cornell Woolrich
Filmes policiais dos Estados Unidos
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes da Monogram Pictures